Мелех Володимир Іванович (* 1952) — білоруський архітектор.
 Олег Мелех (* 1982) — латвійський шосейний велогонщик.
 Мелех Роман Богданович (* 1958) — український спортивний діяч, спортивний публіцист.
 Станіслав Мелех (1894—1962) — польський футболіст та тренер, виступав на позиції правого нападника, гравець збірної Польщі.

 Мелех — населений пункт в остані Курдистан.